Alasaari, plural: Alasaaret, kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Alasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Brahestad),  (13 ha)
2. Alasaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland),  (1 ha)
3. Alasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,87, long 27,47),  (6 ha)
4. Alasaari (ö i Finland, Mellersta Finland), Jyväskylä,  (1 ha)
5. Alasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa), 
6. Alasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari),  (1 ha)
7. Alasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,71, long 28,05), 
8. Alasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,79, long 28,13), 
9. Alasaari (ö i Finland, Södra Karelen), Imatra,  (1 ha)
10. Alasaaret (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
11. Alasaaret (ö i Lappland, Norra Lappland),

Sverige
S. Alasaari (ö i Muonioälven),  (5 ha)